Magnus Jonsson ist der Familienname folgender Personen: 
* Magnus Jonsson (Fußballspieler) (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Magnus Jonsson (Biathlet) (* 1982), schwedischer Biathlet

Siehe auch:
 Magnús Jónsson